A Noite É dos que Não Dormem é o primeiro álbum da banda carioca O Salto, gravado e lançado em 2006.

Faixas 
 Duas Mãos
 A Noite É Dos Que Não Dormem
 Posso Resolver Sozinho [O Dom Da Vida]
 Retrato Imperfeito
 Tantos Lugares
 Antes Da Chuva
 Recomeçar
 Todas As Cartas
 Morro e Asfalto
 Nada Vai Mudar Isso
 Pensa
 Melhores Que Ninguém
 Medo Do Abandono
 Pura Imaginação

Álbuns de 2006